Барановка — деревня в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Кошелёвского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Деревня расположена на берегу реки Лозавец и её запруды.

Уличная сеть представлена тремя объектами: Садовый переулок, Запрудная улица и Центральная улица.

Географическое положение: в 15 километрах от районного центра — посёлка городского типа Змиёвка, в 41 километре от областного центра — города Орёл и в 364 километрах от столицы — Москвы.

Население

Транспорт 
Автодорога регионального значения Кощелево — Барановка.

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)